Koluvere est un village de la Commune de Rakke du Comté de Viru-Ouest en Estonie.

Situé aux pieds de la Chaîne de Pandivere, il abrite le Lac Selja.

Source 
 

Village en Estonie